Matilda Spanheimska, plemkinja iz rodu Spanheimov, žena Theobalda II., grofa Šampanje in Bloisa. *?, † 13. december  1160.

Matilda je bila hčerka Engelberta II. Spanheimskega in Ute iz Kraichburga. Imela je vplivne brate: Engelbert in Ulrik sta postala koroški vojvodi, imela pa je še brate Henrika, Hartvika in ortenburškega grofa Rapota I. na Bavarskem. Leta 1123 se je poročila s Theobaldom II., grofom Šampanje in Bloisa. Theobald je bil vnuk Viljema Osvajalca in je bil za kraljem verjetno ena najmočnejših osebnosti v tedanji Franciji. Z njim je imela Matilda veliko potomcev, med njimi so bili Viljem (Guillaume;škof v Reimsu), Marija, Matilda, Teobald V. le Bon (grof v Bloisu), Štefan (Etienne) I. Šampanjski ( grof Sancerre), najpomembnejša pa sta bila Henrik I. Šampanjski, ki je postal grof Šampanje in je bil znan tudi kot udeleženec Križarske vojne, Adela (Alica) pa je postala žena francoskega kralja Ludvika VII. in mati francoskega kralja Filipa II. Avgusta.

Opombe in sklici

Viri 
 Kos, Milko (1915).Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Četrta knjiga. Ljubljana, Lenova družba.
 Kosi, Miha (1994). [http://www.sistory.si/publikacije/pdf/zcasopis/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1994_LETNIK_48_STEVILKA_2.pdf Templjarji na Slovenskem. Prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele Krajine in Ljubljane]. Iz: Zgodovinski časopis, letnik 48, številka 2. Str. 146-186.
 -- (2001). The Age of the Crusades in the South-East of the Empire (Between the Alps and the Adritic). Iz: Hunyadi, Z., Laszlovszky, J. (ur.). The Crusades and the military orders: expanding the frontiers of medieval latin christianity.'' Hungary, CEU Medievalia. 
 Rodovnik.

Neznano leto rojstva
Spanheimi